Henry Russell – esploratore franco-irlandese
Henry Russell – velocista statunitense
Henry Chamberlain Russell – astronomo e meteorologo australiano
Henry Norris Russell – astronomo statunitense
Henry Kenneth Alfred "Ken" Russell – regista e sceneggiatore britannico